El XLII Campionat europeu d'hoquei sobre patins masculí es va celebrar a Salsomaggiore Terme (Itàlia) del 12 al 19 d'octubre de 1996. Va ser organitzat pel Comitè Europeu d'Hoquei sobre patins. La selecció de Portugal va guanyar el seu dinovè títol.

Equips participants

Resultats

Classificació

Referències 
 Resultats en todor66 (en anglès)

Competicions esportives del 1996
Competicions d'hoquei sobre patins europees
Província de Parma